Claudia R. Binder (née à Montréal, Canada) est une scientifique interdisciplinaire suisse, canadienne et colombienne qui travaille dans le domaine des systèmes homme-environnement et des questions de durabilité. Elle est professeure et titulaire de la chaire "La Mobilière" d'écologie urbaine et de vie durable à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse, et dirige le laboratoire des interactions homme-environnement dans les systèmes urbains (HERUS) à la Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit (ENAC) de l'EPFL, où elle occupe également le siège de doyenne de Faculté.

Carrière 
De 1985 à 1996, Binder étudie à l'École polytechnique fédérale de Zurich, obtenant d'abord un diplôme en biochimie puis un doctorat en sciences de l'environnement. Elle effectue ensuite un stage post-doctoral à l'Université du Maryland, États-Unis. En 1998, elle retourne à l'École polytechnique fédérale de Zurich, où elle travaille en tant qu'enseignante-chercheuse pour étudier l'interaction entre les systèmes humains et environnementaux. En 2006, Binder est nommée professeure assistante au département de géographie de l'Université de Zurich, puis elle rejoint en 2009 l'Université de Graz où elle est nommée professeur ordinaire de science des systèmes. En 2011, elle devient professeur ordinaire des interactions homme-environnement au département de géographie de l'Université de Munich. Binder rejoint l'EPFL en mars 2016 et fonde le Laboratoire des relations homme-environnement dans les systèmes urbains (HERUS) à la Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit (ENAC) où elle est également titulaire de la Chaire La Mobilière sur l'urbanisme Écologie et mode de vie durable. 

À l'EPFL, Binder a été la directrice académique de "Design Together", une initiative d'enseignement interdisciplinaire. En 2018, elle est nommée membre de direction du Centre de l'Énergie et en 2019 à la tête du groupe de travail sur la stratégie énergétique et de durabilité de l'EPFL. Elle occupe le siège de doyenne de Faculté ENAC à l'EPFL.

Recherche 
Les recherches de Binder s'axent autour de la transition des systèmes urbains vers la durabilité. Binder s'intéresse notamment à la transition énergétique et au métabolisme urbain, à la caractérisation des facteurs qui permettent de contribuer ou qui inhibent cette transition, ainsi qu'à l'analyse et l'optimisation des interactions homme-environnement dans les cadres urbains.

Vie privée 
Binder naît à Montréal, au Canada, et passe la majeure partie de son enfance en Suisse et en Colombie.

Distinctions 
 Membre du Conseil de la recherche de la Division des programmes du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) (2016-2021)
 Membre du comité directeur du programme national de recherche 71 du FNS (gestion de la consommation d'énergie) (-2019)
 Membre du Centre de compétence suisse pour la recherche énergétique (SCCER) (-2021)
 Membre du comité directeur de la recherche sur le développement durable des Académies suisses des sciences
 Membre du Conseil universitaire de l'Université de Munich (2019)

Publications 
 Claudia R. Binder publications indexées par Google Scholar.

Notes et références

Liens externes 
 

Personnalité féminine suisse
Professeur à l'École polytechnique
École polytechnique fédérale de Lausanne
Femme scientifique